

Patronyme 

 Delfino Codazzi (1824-1873), mathématicien italien ;
 Agostino Codazzi (1793-1859), militaire, explorateur et géographe italien ;
 Viviano Codazzi (1604-1670), peintre italien de quadratura (ornements d’architecture illusionnistes), de ruines et de capricci ;
 Bernard Codazzi, (1950-1994), un militant syndical et politique.

Toponyme 

 Codazzi, paroisse civile de l'État d'Apure au Venezuela.

 .

Voir aussi 
 Institut géographique Agustín Codazzi de Bogota, également nommé en référence à Agostin Codazzi